Nezamyslice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Nezamyslice, comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň
Nezamyslice, comune mercato del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc